Гражданска война може да се отнася за:
 понятието гражданска война
 Гражданска война в Англия (1642 – 1651)
 Американска гражданска война (1861 – 1865)
 Гражданска война в Русия (1917 – 1922)
 Гражданска война в Китай (1924 – 1928)
 Гражданска война в Испания (1936 – 1939)
 Гражданска война в Гърция (1946 – 1949)